Избори за Европски парламент 2014. су одржани 22. маја заједно са локалним изборима у Енглеској и Северној Ирској. Изборе је победила европскептична Странка за независност Уједињеног Краљевства.

Резултати 

Избори за Европски парламент
Избори 2014.
Избори у Уједињеном Краљевству